

Persone 
 Hector Frederik Estrup Jungersen – zoologo danese
 Jacob Brønnum Scavenius Estrup – politico danese
 Mathias Weber Estrup – giocatore di badminton danese
 Regitze Estrup – attrice danese